Stare Prusy – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Stare Prusy – dawna nazwa miejscowości Prusy w woj. świętokrzyskim, w powiecie buskim, w gminie Stopnica